Богаев — фамилия:

 Богаев, Дмитрий Александрович (род. 1994) — российский футболист.
 Богаев, Олег Анатольевич (род. 1970) — русский писатель, драматург, главный редактор журнала «Урал», преподаватель ЕГТУ.
 Богаев, Сергей Иванович (1961—2011) — советский и российский рок-музыкант, основатель и лидер рок-группы «Облачный край».